Detta är en lista över medaljörer vid olympiska sommarspelen 2020. OS 2020 arrangeras i Tokyo 23 juli till 8 augusti 2021.



Badminton

Baseboll

Basket

Bordtennis

Boxning

Brottning

Bågskytte

Cykelsport

Fotboll

Friidrott

Fäktning

Golf

Gymnastik

Handboll

Judo

Kanotsport

Karate

Konstsim

Landhockey

Modern femkamp

Ridsport

Rodd

Segling

Simhopp

Simning

Sjumannarugby

Skateboard

Skytte

Softboll

Sportklättring

Surfing

Taekwondo

Tennis

Triathlon

Tyngdlyftning

Vattenpolo

Volleyboll

Källor 

Medaljörer